Flavio Armando Córdoba (Bogotá, 4 de outubro de 1984) é um futebolista colombiano que atua como zagueiro. Atualmente defende La Equidad.

Títulos

Nacional

Campeonato Uruguaio: 2010–11

Millonarios

Copa da Colômbia: 2011

Ligações externas

Soccerway
Worldfootball
ESPN Soccernet

Naturais de Bogotá
Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do Club Social y Deportivo Huracán Buceo
Futebolistas do Club Atlético River Plate (Uruguai)
Futebolistas do Cúcuta Deportivo
Futebolistas do Club Nacional de Football
Futebolistas do Millonarios Fútbol Club
Futebolistas do Club Deportivo La Equidad Seguros